Echipa națională de fotbal a Siriei () reprezintă Siria în fotbal și este controlată de Asociația Siriană de Fotbal.

Campionatul Mondial

Cupa Asiei AFC

Legături externe
Syria national team on FIFA.com 
Official website of Syrian Arab Federation of Football
Syria national team on Goalzz.com
  Syria national team on Super.ae 
  Syria national team on Kooora.com

Echipe naționale de fotbal asiatice
Fotbal în Siria